Together Czech Republic je mládežnická organizace, která je součástí evropské sítě organizací Together. Hlavní doménou organizace jsou výměny mládeže a jiné projekty v rámci Mládeže v akce, dále je Together pořadatelem programu celoživotního vzdělávání Grundtvig. Together je také vysílající organizací na Evropskou dobrovolnou službu.

Spolky v Česku